Abraham Weingort (1946-), rabbin israélien, d'origine suisse, fils de  Shaul Weingort.
 Shaul Weingort (1915-1946), rabbin suisse, d'origine polonaise, enseignant à la Yechiva Etz Haïm de Montreux, actif durant la Seconde Guerre mondiale dans le sauvetage des Juifs, père de Abraham Weingort.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif